Jindřich z Marle ( Henri de Marle, 1362 – říjen 1397, Treviso) byl pán z Marle.

Život 
Narodil se jako prvorozený syn a dědic hraběte Roberta z Baru a Marie, dcery francouzského krále Jana II. V listopadu 1384 se oženil s Marií, dcerou Enguerranda z Coucy. Roku 1396 společně s tchánem a bratrem Filipem vyslyšel výzvu císaře Zikmunda Lucemburského a vydal se ve společnosti dalších francouzských urozenců čelit rozpínavosti osmanských Turků. Zúčastnil se bitvy u Nikopole, v níž výkvět francouzského rytířstva i přes varování zkušených bojovníků bezhlavě zaútočil na armádu sultána Bajezída a zaplatil za svou nerozvážnost krutou porážkou. Většina křižáku byla již na bitevním poli zabita a pouze pár nejbohatších sultán ušetřil pro pozdější jednání o výkupném. Enguerrand z Coucy zemřel v zajetí a Jindřich z Marle byl sice vykoupen, ale při zpáteční cestě zemřel na morovou nákazu. Jeho ostatky byly přeneseny do pařížského kláštera celestýnů. Dědicem se stal syn Robert.

Vývod z předků

Reference 

Montbéliardové
Páni z Marle
Účastníci bitvy u Nikopole
Oběti moru 14. století
Pohřbení v klášteře celestýnů v Paříži
Narození ve 14. století
Úmrtí v roce 1397
Muži
Úmrtí v Trevisu